Кастельфидардо:

 Кастельфидардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, подчиняется административному центру Анкона.
 Кастельфидардо, Гвидо ди — католический церковный деятель XII века.